Easby (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Easby (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)